McKeough ist der Familienname folgender Personen:

Dave McKeough (1863–1901), US-amerikanischer Baseballspieler
Raymond S. McKeough (1888–1979), US-amerikanischer Politiker
Stefanie McKeough (* 1991), kanadische Eishockeyspielerin